Ulica Kozia w Poznaniu
 Ulica Kozia w Warszawie

Zobacz też 

 Kozia Ulica